Acasio (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Acasio (plaats), een plaats in deze gemeente